Genètica:
Haplogrup G del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà G, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.